Prospect Hill Cemetery steht für folgende Friedhöfe:

 Prospect Hill Cemetery (Nebraska) in Omaha
 Prospect Hill Cemetery (Pennsylvania) in York
 Prospect Hill Cemetery (Washington, D.C.)

im NRHP gelistete Objekte:

 Prospect Hill Cemetery (Massachusetts) in Millis, ID Nr. 06000129
 Prospect Hill Cemetery Building in Guilderland, New York, ID Nr. 82001078